Dance to the Music – album degli Sly & the Family Stone del 1968
 Dance to the Music – singolo degli Sly & the Family Stone del 1968
 Dance to the Music – album di Bruce Haack del 1972